Kirin Cup 1994 – piętnasty, piłkarski turniej towarzyski Kirin Cup, odbył się w dniach 22 - 29 maja 1994 r. w Japonii. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: drużyna gospodarzy, Francji i Australii.

Mecze

Końcowa tabela 

Piętnastym triumfatorem turnieju Kirin Cup został zespół Francji.

1994 w piłce nożnej
Kirin Cup
Zawody sportowe w Hiroszimie
Zawody sportowe w Kobe
Zawody sportowe w Tokio
1991 w Japonii